Квалификация (отборочный турнир) 18-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 24 октября 1992 по 13 июня 1993 года. Всего в квалификации приняли участие 20 национальных сборных команд. Были разыграны 4 путёвки в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Чехословакия (страна-организатор), Россия (вместо сборной СССР), Нидерланды, Германия, Италия, Румыния, Болгария, Греция (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Белоруссия, Венгрия, Израиль, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Предварительный раунд 
 1992 г.
 24 октября.  Латвия —  Норвегия 3:0 (15:11, 15:6, 15:2).
 28 ноября.  Норвегия —  Латвия 0:3 (10:15, 9:15, 4:15).

 24 октября.  Люксембург —  Словения 0:3 (7:15, 3:15, 3:15).
 28 ноября.  Словения —  Люксембург 3:0 (15:4, 15:4, 15:2).

 24 октября.  Эстония —  Белоруссия 0:3 (10:15, 8:15, 10:15).
 28 ноября.  Белоруссия —  Эстония 3:0 (15:9, 15:10, 15:8).

 24 октября.  Литва —  Украина 0:3 (9:15, 9:15, 6:15).
 28 ноября.  Украина —  Литва 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 
Победители стыковых матчей (Латвия, Словения, Белоруссия, Украина) вышли в групповой раунд квалификации.

Групповой раунд

Группа А 
20.02—12.06.1993

 20 февраля: Белоруссия — Португалия 3:1 (15:9, 17:15, 6:15,15:9).
 10 апреля: Турция — Португалия 2:3 (15:4, 7:15, 9:15, 15:2, 12:15).
 8 мая: Турция — Белоруссия 1:3 (16:14, 13:15, 14:16, 2:15).
 9 мая: Белоруссия — Турция 1:3 (12:15, 15:7, 13:15, 12:15).
 15 мая: Португалия — Турция 1:3 (5:15, 4:15, 15:12, 12:15).
 16 мая: Испания — Белоруссия 1:3 (7:15, 7:15, 15:5, 12:15).
 22 мая: Турция — Испания 3:0 (15:3, 15:13, 15:9).
 26 мая: Белоруссия — Испания 3:1 (15:6, 12:15, 15:0, 15:8).
 30 мая: Португалия — Испания 2:3 (15:9, 10:15, 15:13, 12:15, 16:18).
 5 июня: Португалия — Белоруссия 0:3 (7:15, 9:15, 6:15).
 6 июня: Испания — Турция 0:3 (8:15, 6:15, 14:16).
 12 июня: Испания — Португалия 3:2 (15:9, 11:15, 12:15, 15:9, 15:12).

Группа В 
2.05—13.06.1993

 2 мая: Венгрия — Латвия 1:3 (15:9, 9:15, 10:15, 4:15).
 9 мая: Латвия — Австрия 3:0 (15:9, 15:6, 15:12).
 15 мая: Франция — Венгрия 3:0 (15:5, 15:5, 15:6).
 16 мая: Австрия — Латвия 0:3 (9:15, 7:15, 10:15).
 23 мая: Венгрия — Франция 2:3 (6:15, 16:14, 8:15, 15:10, 13:15).
 26 мая: Австрия — Франция 0:3 (9:15, 11:15, 10:15).
 28 мая: Латвия — Венгрия 3:0 (15:11, 15:2, 15:3).
 1 июня: Франция — Латвия 3:0 (15:6, 15:11, 15:13).
 6 июня: Латвия — Франция 3:0 (15:10, 15:13, 15:10); Австрия — Венгрия 2:3 (15:4, 14:16, 15:6, 8:15, 17:19).
 9 июня: Франция — Австрия 3:0 (15:4, 15:12, 15:9).
 13 июня: Венгрия — Австрия 2:3 (17:15, 13:15, 15:11, 10:15, 16:18).

Группа С 
17.04—6.06.1993

 17 апреля: Швеция — Финляндия 1:3 (15:11, 7:15, 13:15, 12:15).
 24 апреля: Швеция — Израиль 3:1 (15:11, 16:14, 5:15, 15:5).
 1 мая: Швеция — Украина 0:3 (3:15, 2:15, 4:15).
 5 мая: Украина — Швеция 3:0 (15:5, 15:3, 15:3).
 9 мая: Израиль — Финляндия 3:2 (15:3, 15:9, 4:15, 12:15, 15:13).
 15 мая: Израиль — Украина 0:3 (2:15, 4:15, 3:15).
 16 мая: Финляндия — Швеция 3:0 (15:13, 15:6, 15:8).
 22 мая: Израиль — Швеция 3:2 (13:15, 15:12, 6:15, 15:9, 15:10).
 23 мая: Финляндия — Украина 0:3 (10:15, 4:15, 3:15).
 28 мая: Финляндия — Израиль 3:0 (15:5, 15:10, 15:5).
 1 июня: Украина — Израиль 3:0 (15:4, 15:6, 15:5).
 6 июня: Украина — Финляндия 3:0 (15:10, 15:4, 15:8).

Группа D 
8.05—12.06.1993

 8 мая: Хорватия — Словения 3:0 (15:7, 15:3, 15:3).
 15 мая: Словения — Швейцария 2:3 (8:15, 5:15, 17:15, 16:14, 9:15).
 16 мая: Хорватия — Польша 3:0 (15:9, 15:11, 15:7).
 19 мая: Словения — Хорватия 0:3 (1:15, 4:15, 4:15).
 22 мая: Швейцария — Словения 3:0 (15:4, 15:10, 15:9).
 26 мая: Польша — Швейцария 3:0 (15:9, 15:13, 17:16).
 29 мая: Словения — Польша 0:3 (9:15, 9:15, 12:15).
 30 июня: Хорватия — Швейцария 3:0 (15:5, 15:12, 15:10).
 2 июня: Швейцария — Польша 2:3 (9:15, 14:16, 15:8, 15:11, 13:15).
 5 июня: Польша — Словения 3:0 (15:9, 15:5, 15:9).
 6 июня: Швейцария — Хорватия 1:3 (13:15, 15:3, 7:15, 14:16).
 12 июня: Польша — Хорватия 3:0 (15:9, 15:7, 15:4).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1993 года получили победители групп — Белоруссия, Латвия, Украина, Хорватия.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1992 год в волейболе
1993 год в волейболе
Волейбол